Georg Seufert ist der Name folgender Personen:

* Georg Seufert (Politiker, 1812) (1812–1889), deutscher Politiker, MdL Baden 
 Georg Seufert (Politiker, 1885) (1885–1957), deutscher Politiker, Bürgermeister von Dachau und Traunstein